Bíró Antal (19. század) költő
 Bíró Antal (1954) labdarúgó, csatár (Újpesti Dózsa, Salgótarján, Kaposvár)